Трейсі Остін була чинною чемпіонкою, але того року не змогла кваліфікуватись.

Мартіна Навратілова виграла титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер з рахунком 6–3, 7–6(7–3). Для Навратілової це був третій фінальний титул року, 5-й титул за рік і 50-й за кар'єру.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Круговий турнір

Група A 

Q: кваліфікувалась до півфіналу. PO: кваліфікувались до кола плей-оф

Група B 

Q: кваліфікувалась до півфіналу. PO: кваліфікувались до кола плей-оф

Посилання 
 Tournament Profile (ITF)
 Main Draw (WTA) 

Тур WTA 1981
A